O Grande Prêmio da República Checa de 1993 foi a 11ª etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 20 a 22 de Agosto nos 5.403 km de Brno.

500 cc

GPs de MotoGP de 1993
Desporto na Chéquia em 1993